Pat O'Connor (1925-1990) – wrestler neozelandese
 Pat O'Connor (1929-1958) – pilota automobilistico statunitense
 Pat O'Connor (1934) – calciatore scozzese
 Pat O'Connor (1943) – regista irlandese
 Pat O'Connor (1993) – giocatore di football americano statunitense